Jméno a příjmení Pavel Šafařík má více nositelů:

Pavel Šafařík (* 1953) – český politik, poslanec ČNR a PSP za KDU-ČSL
Pavel Josef Šafařík (1795–1861) – česky píšící spisovatel, slavista, literární historik, etnograf a jazykovědec slovenského původu
Pavel Šafařík (houslista) (* 1977) – český houslista